<div style="position:realtive; right:0px; top:0px; margin: 0 0 0 0;">

18. Светско првенство у рукомету за жене 2007. одржано је у Француској од 2. до 16. децембра 2007. године. Такмичиле су се укупно 24 репрезентације које су биле размештене у шест група од по четири репрезентације.

После такмичења по групама репрезентације су разигравале за квалификације у четвртфинале, полуфинале и финале. Губитничке репрезентације у овој фази су разигравали за позиције од 9. до 24. места по фазама.

Светско првенство се одржавало у 11 градова Француске. Одиграно је 92 утакмице и постигнуто је 4.962 голова. Финале се играло у Палати Омниспорта у Паризу.

Светски првак је постала Русија која је савладала Норвешку у финалу са резултатом 29:24.

Прва фаза

Група А 
Утакмице у А групе су се играле у граду По.

Група Б 
Утакмице у Б групе су се играле у граду Сент-Брјус.

Група Ц 
Утакмице у Ц групе су се играле у граду Лиону.

Група Д 
Утакмице у Д групе су се играле у граду Тулону.

Група Е 
Утакмице у Е групе су се играле у граду Ниму.

Група Ф 
Утакмице у Ф групе су се играле у граду Нанту.

Друга фаза — утешне групе 
У овој фази играју оне репрезентације, које су заузеле последња два места у групама. Утакмице су се играле у Beauvaisу и Plaisirу. Трећи из првог круга играју у групи 1 и 2 за места од 13-18, четврти из првог круга играју у групи 3 и 4 за места од 19-24.

Група 1

Група 2

Утакмице за позиције од 13. до 18. места 

 Република Конго је победила у продужецима - (27:26, 21:21, 11:10)

Група 3

Група 4

Утакмице за позиције од 19. до 24. места

Трећа фаза 
У овој фази су играле оне репрезентације које су заузеле прво и друго место у основним групама. Репрезентације су биле подељене у две групе од по 6 тимова и прва 4 репрезентације уз сваке групе су се пласирале за четвртфинале а репрезентације са 5. и 6. позиције из обе групе су играле за пласман од 9. до 12. места.

Баражна група Б1 
Утакмице ове баражне групе су се играле Мецу.

Баражна група Б2 
Утакмице ове баражне групе су се играле Дижону.

Утакмице за позиције од 9. до 12. места

Завршна фаза

Финалне утакмице 

 У четвртфиналном сусрету између репрезентације Румуније и репрезентације Француске су се играла два продужетка. Румунија је победила са 34:31 (27:27/24:24/8:14)
 У утакмици за треће место репрезентација Немачке је у продужецима победила репрезентацију Румуније са 36:35 (32:32/11:18)

Утакмице за пласман 5–8 
Утакмице за пласман од 5. до 8. места су се играле у Паризу.

Листа голгетера

Олстар тим

Поредак

Спољашње везе 

 енглеска вебстраница - SP 2007
 немачка вебстраница WM 2007
 вебстраница WM 2007

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Француској
Рукомет у 2007.